Az 1958-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 24. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a ŁKS Łódź nyerte az ezüstérmes Polonia Bytom, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1958
Lengyel 1